Lincolnville (Carolina del Sud)
 Lincolnville (Kansas)
 Lincolnville (Maine)